

Cinema 
Fly Away  – film del 2011 diretto da Janet Grillo

Musica 
Fly Away  – singolo di Haddaway del 1995
Fly Away  – singolo di Lenny Kravitz del 1998
Fly Away  – album dei Banaroo del 2007
Fly Away  – singolo di Tones and I del 2020